Karagwe peut désigner :
 le royaume de Karagwe, un ancien royaume sur le territoire de l'actuelle Tanzanie
 le district de Karagwe, une subdivision de la Tanzanie dans la région de Kagera.